Pomares peut désigner :

Portugal 
Pomares, une des paroisses civiles de la municipalité d'Arganil, située dans le district de Coimbra ;
Pomares, une des paroisses civiles de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda.